Dans le domaine militaire,  peut désigner :

Allemagne 
  d'infanterie (Empire allemand)

Italie 
  parachutiste Folgore (Italie)

URSS

Note